Making Movies () — третий студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1980 году.

Об альбоме 
Название альбому дала строчка из песни «Skateaway». Такое же название носила не вошедшая в альбом песня. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 52-ю позицию в списке «100 лучших альбомов восьмидесятых».
Будучи распроданным тиражом свыше миллиона копий, Making Movies был самым продаваемым альбомом в Италии в 1981 году. В Европе альбом был продан тиражом 3,8 миллионов экземпляров.

Песни «Making Movies» и «Suicide Towers» были записаны во время сессий, но не были выпущены официально и распространялись среди поклонников на бутлегах.

В 1996 году после ремастеринга альбом был выпущен вместе с остальными альбомами Dire Straits в большинстве стран мира за пределами США и 19 сентября 2000 года в Соединённых Штатах.

Список композиций 
Все песни написаны Марком Нопфлером, если не указано иное.
 «Tunnel of Love» (Марк Нопфлер, Ричард Роджерс, Оскар Хаммерстайн II) — 8:08
 «Romeo and Juliet» — 5:54
 «Skateaway» — 6:18
 «Expresso Love» — 5:04
 «Hand in Hand» — 4:48
 «Solid Rock» — 3:19
 «Les Boys» — 4:07

 не включённые в альбом песни
 «Making Movies»
 «Suicide Towers»

Участники записи 
 Марк Нопфлер: гитара, вокал
 Джон Иллсли: бас, вокал
 : барабаны, вокал

 приглашённые музыканты
 : клавишные инструменты
 : гитара (не указан)

Чарты 
Альбом продержался 252 недель в UK Albums Chart.
В Австралии Making Movies стал пятым среди самых продаваемых альбомов в 1981 году.

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания 

Альбомы Dire Straits